Shahe ist ein häufiger chinesischer Ortsname; er steht für:

 die kreisfreie Stadt Shahe (沙河市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Xingtai in der Provinz Hebei, siehe Shahe (Xingtai)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) der Stadt Aral im Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Shahe (Aral)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Bobai im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Shahe (Bobai)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Stadtbezirk Chaotian in der Provinz Sichuan, siehe Shahe (Chaotian)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Dongfeng in der Provinz Jilin, siehe Shahe (Dongfeng)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Stadtbezirk Ganyu in der Provinz Jiangsu, siehe Shahe (Ganyu)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Gao in der Provinz Sichuan, siehe Shahe (Gao)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) der Stadt Laizhou in der Provinz Shandong, siehe Shahe (Laizhou)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Linze in der Provinz Gansu, siehe Shahe (Linze)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Nanjiang in der Provinz Sichuan, siehe Shahe (Nanjiang)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Stadtbezirk Nanqiao in der Provinz Anhui, siehe Shahe (Nanqiao)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Suizhong in der Provinz Liaoning, siehe Shahe (Suizhong)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Kreis Xixiang in der Provinz Shaanxi, siehe Shahe (Xixiang)
 die Großgemeinde Shahe (沙河镇) im Stadtbezirk Zhanggong in der Provinz Jiangxi, siehe Shahe (Zhanggong)
 die Amtsgebietsstelle Shahe (沙河地区办事处) im Stadtbezirk Changping der regierungsunmittelbaren Stadt Peking, siehe Shahe (Changping)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Kreis Dianjiang der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Shahe (Dianjiang)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Kreis Fang in der Provinz Hubei, siehe Shahe (Fang)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Kreis Jinzhai in der Provinz Anhui, siehe Shahe (Jinzhai)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Kreis Lushi in der Provinz Henan, siehe Shahe (Lushi)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Kreis Shanghe in der Provinz Shandong, siehe Shahe (Shanghe)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Autonomen Kreis Shuangjiang in der Provinz Yunnan, siehe Shahe (Shuangjiang)
 die Gemeinde Shahe (沙河乡) im Kreis Yunmeng in der Provinz Hubei, siehe Shahe (Yunmeng)
 die Nationalitätengemeinde Shahe der Hui (沙河回族乡) im Kreis Guazhou in der Provinz Gansu, siehe Shahe (Guazhou)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Bincheng in der Provinz Shandong, siehe Shahe (Bincheng)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Chaisang in der Provinz Jiangxi, siehe Shahe (Chaisang)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Jinjiang in der Provinz Sichuan, siehe Shahe (Jinjiang)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Jiuyuan in der Inneren Mongolei, siehe Shahe (Jiuyuan)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Lishan in der Provinz Liaoning, siehe Shahe (Lishan)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Nanshan in der Provinz Guangdong, siehe Shahe (Nanshan)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Sujiatun in der Provinz Liaoning, siehe Shahe (Sujiatun)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Tianhe in der Provinz Guangdong, siehe Shahe (Tianhe)
 das Straßenviertel Shahe (沙河街道) im Stadtbezirk Wanzhou der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Shahe (Wanzhou)